Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1962 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1962) was de 15e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van speler onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 20 april en 29 april 1962 gespeeld in Roemenië. Er deden 20 teams mee (19 landenteams en de lokale club Brașov XI). Roemenië werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Boekarest werd met 4–1 gewonnen van Joegoslavië. Tsjecho-Slowakije werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D1

Groep D2

Play-off

Knock-outfase

Finale

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1962
Voetbal in Roemenië
Voetbal